Il campionato di pallacanestro femminile 1958-1959 è stato il ventottesimo organizzato in Italia.

Le 10 squadre di Serie A giocano in un girone all'italiana con partite d'andata e ritorno. La prima classificata vince lo scudetto e le ultime due retrocedono. L'Udinese vince il suo primo scudetto succedendo alla Stock Trieste (seconda). Al terzo posto si classifica la Magazzini Standa Milano. L'Udinese ha la possibilità di prendere parte alla Coppa dei Campioni.

Squadre partecipanti e cestiste
C.R.A.L. Aziendale Autovox di Roma;Formazione: Acqualagna, Di Rienzo, Garuffi, E. Miccheli, F.S. Miccheli, Moianetti, Origoni, Paternesi, Santilli e Spila.
Centro Sportivo FIAT di Torino;Formazione: Ciprandi, Cirio, Del Mestre, Frola, M. Grisotto, P. Grisotto, S. Grisotto, Ogrisovic, Panigada, Passarella e Giovanna Sesto.
Lubiam Mantova di Mantova;Formazione: Maria Abis, Aliprandi, Baldacci, Bassi, Carnevali, Tove Christensen , Demark, Gasparini, Ortobelli, Piacenza, Serpellon, Tone, Mara Vio e Mirca Vio. Allenatore: Vacich.
Gruppo Sportivo Magazzini Standa di Milano;Formazione: Alderighi, Bugatti, Gelmetti, Maria Pia Mapelli, Palagi, Licia Pasquali, Pia Pellegrini, Prelenic , Liliana Ronchetti, Scarano, Soldo e Velluto.
OMSA Club Atletico Faenza di Faenza;Formazione: Gigliola Albonetti, Maria Bernabè, Germana Bertoni, Romana Bertoni, Noretta Casadio, Maria Rosa Dalmonte, Valeria Dapporto, Lidia Marchetti, Bruna Piani, Giovanna Resta. Allenatore: Ernesto Miccoli.
O.Z.O. Pallacanestro Milano di Milano;Formazione: Bason, Brambati, Buttini, Forensi, Giusti, Griffini, Padovan, Porro, Raschitelli, Ratti, Venturelli e Vincent .
Unione Sportiva Santa Marinella di Roma;Formazione: Aloisi, Bombi, Carvigiani, M. Melchiorri, V. Melchiorri, Omero e Orecchiutti.
Stock Trieste di Trieste;Formazione: Maria Benevol, Bettoso, Maria Luisa Magris, Maraspin, Nunzi, Pennuschi, Maria Tarabocchia, Tonini, G. Vascotto e Laura Vascotto.
Unione Sportiva Talmone Autonomi di Torino.Formazione: Gelai, Gentilin, Lucia, Manfredi, Motta, Rigodanza, Rossi, Salomini e Tarditi.
Associazione Pallacanestro Udinese di Udine.Formazione: Baroni, Licia Bradamante, De Santis, Kalusevic , Nidia Pausich, Penso, Nicoletta Persi, Rattin, Trieb, Franca Vendrame e S. Vendrame.

Risultati

Classifica

Verdetti 
  Associazione Pallacanestro Udinese campione d'Italia 1958-1959 (Baroni, Licia Bradamante, De Santis, Kalusevic, Nidia Pausich, Penso, Nicoletta Persi, Rattin, Trieb, Franca Vendrame, S. Vendrame).
 Autovox Roma e Santa Marinella Roma retrocedono in Serie B 1959-1960.

Calendario

Statistiche
Classifica marcatori stagione regolare (prime 14)

Note

Bibliografia 

Pallacanestro nel 1958
Pallacanestro nel 1959
1959